Val 1952 kan syfta på:

Andrakammarvalet i Sverige 1952.
Presidentvalet i USA 1952.